Zjazdówka może mieć różne znaczenia
 zjazdówka – element trakcji trolejbusowej
 zjazdówka – narta zjazdowa